Thun kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Thun-l'Évêque, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Thun-Saint-Amand, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Thun-Saint-Martin, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Schweiz 

 Thun, stad i kantonen Bern, 
 Thun (förvaltningsdistrikt), en administrativ enhet i kantonen Bern från och med 2010
 Thun (distrikt), en administrativ enhet i kantonen Bern till och med 2009

Personer 

 Anders Wilhelm Thun (1800–1829), svensk officer och konstnär.
 Bothwid Thun (1727–1797), svensk ämbetsman
 Edvin Thun (1898–1962), svensk politiker
 Egon Thun (1931–1986), svensk arkeolog och museiman
 Eleonore Barbara von Thun und Hohenstein (1661–1723), furstinna av Liechtenstein
 Franz Anton von Thun und Hohenstein (1847–1916), österrikisk statsman
 Friedrich von Thun und Hohenstein (1810–1881), österrikisk diplomat
 Fritjof Thun (1887–1970), svensk politiker
 Johan Thun (1684–1738), svensk präst och skolman
 John-Erik Thun (född 1933), svensk fysiker
 Karl-Heinz Thun (1937–1993), östtysk seglare
 Kjersti Thun (född 1974), norsk fotbollsspelare
 Leo von Thun und Hohenstein (1811–1888), österrikisk greve och politiker
 Martina Thun (född 1973), svensk programledare
 Nils Thun (1914–2000), svensk språkman

Övrigt 
Thun (ätt) – svensk medeltida frälseätt
Thunbolagen – svenskt rederi